Harrison Reed (1813–1899) – amerykański polityk, gubernator Florydy
 Harrison Reed (ur. 1988) – kanadyjski hokeista
 Harrison Reed (ur. 1995) – angielski piłkarz